La selecció croata de bàsquet representa Croàcia als tornejos internacionals. És organitzada per la Federació croata de bàsquet.

Campionats del món 
 1994 -  Bronze
 1998 - No es va classificar
 2002 - No es va classificar
 2006 - No es va classificar

Jocs Olímpics 
 1992:  Plata
 1996: 7è
 2000: No es va classificar
 2004: No es va classificar
 2008: 6è

Eurobasket 
 1993 -  Bronze
 1995 -  Bronze
 1997 - 11è
 1999 - 11è
 2001 - 7è
 2003 - 11è
 2005 - 7è
 2007 - 6è

Plantilla actual 
 Bases: Roko Leni Ukic, Zoran Planinic
 Escortes: Marko Popovic, Davor Kus
 Alers: Marko Tomas, Marin Rozic
 Alers-pivots: Marko Banic, Damjan Rudez, Kresimir Loncar
 Pivots: Nikola Prkacin, Sandro Nicevic, Stanko Barac
 Entrenador: Jasmin Repesa

Jugadors destacats 
Jugadors que jugaren amb Iugoslàvia

 Petar Skansi
 Rato Tvrdić
 Nikola Plećaš
 Vinko Jelovac
 Zoran Čutura
 Branko Skroče
 Mihovil Nakić
 Andro Knego
 Damir Šolman
 Krešimir Ćosić
 Željko Jerkov
 Josip Đerđa
 Aleksandar "Aco" Petrović

Jugadors que han jugat amb Iugoslàvia i Croàcia

 Dražen Petrović
 Toni Kukoč
 Dino Rađa
 Stojko Vranković
 Velimir Perasović
 Arijan Komazec
 Franjo Arapović
 Žan Tabak
 Danko Cvjetičanin

Jugadors que han jugat amb Croàcia

 Nikola Vujčić
 Gordan Giriček

Bàsquet a Croàcia
Croàcia